

Astronomia 
 241 Germania – asteroide del sistema solare

Geografia 
 Germania – stato dell'Europa
 Germania – provincia romana
 Germania Magna – regione storica tra il Reno e il Danubio
 Germania – distretto del cantone di Siquirres (Costa Rica)
 Germania – città della contea di Shawano, Wisconsin (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Germania – opera di Tacito

Musica 
 Germania – dramma lirico di Alberto Franchetti su libretto di Luigi Illica
 Germania – album dei Marduk del 1997
 Germania – album dal vivo di Morgan Steinmeyer Håkansson del 1997
 Germania – album degli Stahlgewitter del 1998

Trasporti 
 Germania – compagnia aerea tedesca fondata nel 1986

Sport 
 Germania – selezione nazionale di calcio tedesca

Altro 
 Germania – dipinto di Philipp Veit
 Germania – film del 1914 diretto da Pier Antonio Gariazzo
 Germania – opera di Alberto Franchetti
 Germania – figura allegorica della personificazione della nazione tedesca
 Welthauptstadt Germania – il progetto di Hitler per trasformare Berlino nella nuova capitale del Terzo Reich.

Pagine correlate 
Tedeschi (disambigua)
Germany

Altri progetti